addytywność – w architekturze oznacza typ struktury obiektu, w którym poszczególne elementy składowe są wyraźnie rozpoznawalne,
 addytywność – w fizyce,
 addytywność – własność funkcji matematycznych polegająca, na zachowywaniu dodawania w zbiorze wartości,
 addytywność – własność funkcji arytmetycznych w teorii liczb,
 addytywność funkcji o wartościach rzeczywistych określonych na ciałach zbiorów.

Zobacz też 
 podaddytywność
 funkcja addytywna